Il doppio  dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Jaroslav Levinský e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Marco Chiudinelli e Michael Lammer, 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Jaroslav Levinský /  Filip Polášek (finale)
 Michael Kohlmann /  Sebastián Prieto (quarti)

 Yves Allegro /  Horia Tecău (semifinali)
 Christopher Kas /  Philipp Kohlschreiber (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Allianz Suisse Open Gstaad 2009
ATP World Tour 2009